Ferdinand Fellner se poate referi la:
Ferdinand Fellner (pictor) (1799-1859), pictor german,
Ferdinand Fellner senior (1815-1871), arhitect vienez,
Ferdinand Fellner junior (1847-1916), arhitect vienez, fiul lui 2,
Ferdinand Fellner, cunoscut ca Ferry Fellner, arhitect vienez, fiul lui 3.